

Гатрі — місто, штат Кентуккі
 Гатрі — місто, штат Оклахома
 Гатрі — переписна місцевість, штат Техас

Персоналії
 Тайрон Ґатрі (1900-1971) — англійський та американський театральний режисер.